Cyril Suk (1967) - een voormalig Tsjechisch tennisser
 Joey Suk (1989) - een Nederlands voetballer
 Josef Suk (1935) - een Tsjechisch componist
 Lee Ho-suk (1986) - een Zuid-Koreaans shorttracker
 Suk Hyun-Jun (1991) - een Zuid-Koreaans voetballer
 Song Suk-woo (1986) - een Zuid-Koreaans shorttracker
 Ko Hyon-suk (1985) - een Noord-Koreaans langebaan schaatsster
 Nicholas Cheong Jin-suk (1931) - een Zuid-Koreaanse bisschop
 Hyo-Suk Gong (1985) - een Zuid-Koreaans wielrenner